N163 (België)
 N163a (België)
 N163 (Frankrijk)
 N163bis (Frankrijk)